Rute je ime več naselij

v Sloveniji 
 Gozd Martuljek, zgodovinsko tudi Rute, razpotegnjeno naselje v Občini Kranjska Gora

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Rute, nad Ločami, nem. Greuth (p.št. 9582), tržna občina Bekštanj
 Rute, nad Maloščami, del vasi Zagorišče pri Maloščah, nem. --, p.št. 9584, tržna občina Bekštanj
 Rute, nad Šentjanžem, nem. Rabenberg (p.št. 9162), občina Bistrica v Rožu
 Rute, nad Bistrico v Rožu, nem. Bärental, občina Bistrica v Rožu
 Rute, pri Borovljah, nem. Rauth (p.št. 9170), mestna občina Borovlje
 Rute, pri Šentjurju na Zilji, nem. Hermsberg (p.št. 9531 Rute), občina Čajna v Ziljski dolini
 Rute, pri Plajberku, nem. Kreuth (p.št. 9531), občina Plajberk pri Beljaku
 Rute, pod Peco, nem. Ruttach-Schmelz (p.št. 9143), občina Bistrica pri Pliberku
 Rute, pri Rinkolah, nem. Ruttach (p.št. 9150), mestna občina Pliberk
 Rute, nad Šentlenartom pri Sedmih studencih, nem. Greuth, tržna občina Podklošter
 Rute, pri Vratih, nem. Greuth /Thörl-Maglern-Greuth/ (p.št. 9602), tržna občina Podklošter
 Rute, nem. Kreuth (p.št. 9064), občina Pokrče
 Rute, pri Podgorjah, Greuth (p.št. 9182), tržna obočina Šentjakob v Rožu
 Rute, pri Tinjah, nem. Greuth (p.št. 9121), mestna občina Velikovec
 Rute, pri Radišah, nem. Kreuth (p.št. 9065), občina Žrelec
 Rute nad Šmartinom, nem. Berg ob Sankt Martin (p.št. 9111), mestna občina Velikovec
 Rute nad Vato vasjo, nem. Berg ob Attendorf (p.št. 9111), mestna občina Velikovec
 Rute pri Medgorjah, nem. Berg (p.št. 9131), občina Žrelec
ter
 Spodnje Rute, nad Ločami, nem. Untergreuth (p.št. 9582), tržna občina Bekštanj 
 Spodnje Rute, pri Radišah, nem. Untergreuth (p.št. 9065), občina Žrelec
in
 Zgornje Rute, nad Ločami ob Baškem jezeru, nem. Obergreuth, tržna občina Bekštanj  
 Zgornje Rute, pri Radišah, nem. Oberkreuth, občina Žrelec

v Italiji 

 Rutte Grande (Rute), naselje v Občini Trbiž

Viri

Glej tudi 

 Rut (razločitev), Rovte
 Rute ali Medvedji dol (nemško Bärental), dolina v Karavankah na avstrijskem Koroškem

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška